Final Fantasy steht für:
 Final Fantasy, Titel einer Computer-Konsolen-Rollenspiel-Serie 
 Final Fantasy (Computerspiel), erster Teil der Serie 

Computeranimations-Filme:
 Final Fantasy: Die Mächte in dir (2001)
 Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
 Final Fantasy Unlimited, Animeserie

Personen:
 Final Fantasy, Projektname des kanadischen Musikers Owen Pallett (* 1979)

Siehe auch:
 Mystic Quest, oder Seiken Densetsu: Final Fantasy Gaiden, auch bekannt als Final Fantasy Adventure (USA)
 Mystic Quest Legend, auch bekannt als Final Fantasy Mystic Quest